Влади́мир Никола́евич То́карев (23 июня 1867 — 14 июня 1915) — русский генерал, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 23 июня 1867 года, происходил из дворян Виленской губернии.

Образование получил в Полоцком кадетском корпусе, по окончании которого 1 сентября 1885 года был принят в 1-е военное Павловское училище. Выпущен 7 августа 1887 года подпоручиком в 106-й пехотный Уфимский полк. 11 августа 1890 года произведён в поручики и 15 марта 1898 года — в штабс-капитаны.

В 1898 году успешно сдал вступительные экзамены в Николаевскую академию Генерального штаба, которую окончил в 1900 году по 1-му разряду, причём 15 марта 1898 года за успехи в науках был произведён в капитаны.

По окончании академии был назначен состоять при штабе Варшавского военного округа. С 26 сентября 1900 года по 13 ноября 1901 года отбывал цензовое командование ротой в 106-м пехотном Уфимском полку. С 31 мая 1902 года занимал должность старшего адъютанта штаба 7-й пехотной дивизии. 6 апреля 1903 года произведён в подполковники и назначен помощником делопроизводителя по генерал-квартирмейстерской части Главного штаба, а с 1 мая был помощником столоначальника Главного штаба. С 4 марта по 17 мая 1904 года состоял штаб-офицером для поручений при штабе Одесского военного округа, после чего был назначен старшим адъютантом штаба этого округа.

7 апреля 1905 года назначен начальником штаба 4-й пехотной дивизии; с 10 июня по 11 октября 1905 года для прохождения служебного ценза командовал батальоном 273-го пехотного Дунайского полка; 22 апреля 1907 года произведён в полковники.

24 мая 1913 года Токарев был назначен командиром 9-го гренадерского Сибирского полка. С самого начала Первой мировой войны принимал участие в сражениях с немцами. С 5 июня служил начальником штаба 7-го Сибирского армейского корпуса, временно продолжая командовать полком.

Высочайшим приказом от 1 июня 1915 года Токарев был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

5 июня 1915 года Токарев был произведён в генерал-майоры и назначен начальником штаба 7-го Сибирского армейского корпуса. Однако из-за трудного положения на фронте полка не оставил и был тяжело ранен в бою 13 июня под Глинянами, на следующий день от полученных ран он скончался. Тело Токарева был перевезено в Москву и захоронено на Московском братском кладбище.

Высочайшим приказом от 18 декабря 1915 года бывший командир 9-го гренадерского Сибирского полка генерал-майор Токарев посмертно был награждён орденом св. Георгия 3-й степени

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (1904);
 Орден Святой Анны 3-й ст. (1907);
 Орден Святого Станислава 2-й ст. (1910);
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (1914);
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (1914);
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 01.06.1915);
 Орден Святого Георгия 3-й ст. (ВП 18.12.1915).

Примечания

Литература 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 583. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Список полковникам по старшинству. Составлен по 1 марта 1914 г. — СПб., 1914. — С. 220
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — М., 2004. — С. 169—170, 790. — ISBN 5-89577-059-2

Ссылки 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Полоцкого кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Погибшие в Первую мировую войну
Похороненные на Братском кладбище (Москва)
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени